Franciaország
Balan, település Ain megyében
Balan, település Ardennes megyében

 Románia
 Bălan, a Hargita megyei Balánbánya román neve
 Bălan, a Szilágy megyei Almásbalázsháza román neve